

Astronomia e geografia 
 Atlante geografico – libro che raccoglie carte geografiche o illustrazioni attinenti alla geografia; per estensione anche raccolta di argomento non geografico
 Atlante – catena montuosa del Nordafrica
 Atlante – uno dei satelliti naturali di Saturno

Biologia 
 Atlante – in anatomia, prima vertebra cervicale
 Atlante – lepidottero appartenente alla famiglia Saturniidae
 Orso dell'Atlante – sottospecie estinta di Ursus

Finanza 
 Fondo Atlante – fondo alternativo di investimento italiano privato che ha sostenuto la ricapitalizzazione delle banche in crisi e l'acquisto degli NPL detenuti in grande quantità
 Fondo Atlante 2 – fondo alternativo di investimento italiano privato che rileva unicamente gli NPL detenuti in grande quantità dalle banche in crisi

Mitologia 
 Atlante – figura della mitologia greca

Altro 
 Atlante – film degli anni trenta
 Atlante – scultura di Michelangelo Buonarroti
 Atlante – personaggio del poema Orlando furioso
 Atlante – in matematica, nozione di topologia
 Club de Fútbol Atlante – società calcistica della Primera División de México
 Atlas – scultura di Lee Lawrie
Atlante - gruppo musicale piemontese
Atlante  - protagonista del videogioco Rock of Ages 2

Pagine correlate 
 Atlas